Močvirje je lahko:
 Močvirje, površinska oblika
 Močvirje (vojaška taktika)
 Močvirje, Škocjan - naselje v Občini Škocjan, Slovenija